Le Trotteur Orlov (ou de façon désuète, Orloff) est une race de trotteurs russe. Il constitue l'une des plus célèbres races de chevaux élevées dans ce pays.

Historique 

Cette race de trotteurs est créée au  par le comte Alexeï Orlov (ou Orloff, selon la transcription ancienne), qui lui lègue son nom en hommage.

Élevé dans le but de surclasser les autres, ce trotteur provient du « haras d'Ostrov », fondé à proximité de Moscou par le comte. Cette race est issue de croisements de différents chevaux importés par le comte Orlov, avec des juments poulinières hollandaises, danoises et Mecklembourgeoises. Dans les années 1870, Orlov possède l'étalon Arabe Smetanka, qui se reproduit avec ce cheptel.

Jugeant le haras d'Ostrov en deçà de ses objectifs, le comte Orlov s'installe dans la région de Voronej, au sud de Moscou. En 1778, il y construit le haras de Khrenov où, après plusieurs croisements, naît Bars Ier, qui se révèle excellent au trot et devient ainsi le premier d'une longue lignée de trotteurs d'Orlov.

L'établissement de courses de trot à Moscou en 1834 conduit à un élevage sélectif, qui améliore considérablement les capacités du trotteur d'Orlov.
Durant la période communiste, d'après l'autrice tchèque Helena Kholová, le Troteur d'Orlov est élevé dans 34 haras d'État russes.

Descriptions 
Avec sa petite tête et ses oreilles telles celles des chevaux arabes, le trotteur Orlov a un profil noble. Son arrière-main est puissante et, tel que bon nombre de trotteurs, ses épaules sont droites. Il porte généralement une robe grise, noire ou baie. Sa taille peut varier de  à . Réputé énergique et audacieux, il a également le pied sûr. Ses aptitudes naturelles pour le trot rendent cette allure rapide et équilibrée chez lui ; cela en fait ainsi un bon cheval de selle et d'attelage. Célèbre pour son amplitude exceptionnelle, son endurance et ses autres qualités lui ont permis de régner sur les champs de courses jusqu'à la fin du .

Il se révèle docile et énergique.

La race a fait l'objet d'une étude visant à déterminer la présence de la mutation du gène DMRT3 à l'origine des allures supplémentaire : cette étude a permis de confirmer la présence de cette mutation chez le trotteur Orlov, ainsi que l'existence de chevaux ambleurs parmi la race.

Utilisation 

À l'origine, le Trotteur d'Orlov était très réputé comme cheval pivot ventral dans l'attelage traditionnel russe à trois chevaux, la troïka.

L'Orlov est sélectionné pour les courses de trot attelé, bien qu'il ne soit pas aussi rapides que les races modernes spécialisées. Des réunions hippiques sont régulièrement organisées dans toute la Russie et les pays voisins (Communauté des États indépendants). Chaque année, quelques champions de race Orlov viennent courir en France, sur l'hippodrome de Vincennes.

Diffusion de l'élevage 
L'ouvrage Equine Science (4 édition de 2012) le classe parmi les races de chevaux de selle peu connues au niveau international.

Impact culturel 
Cette race de chevaux est l'une des plus célèbres de Russie.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de races chevalines
 Cheval en Russie
 Orloff (race de poule)
 Smetanka

Liens externes 
 trotteur orlov

Bibliographie 
 
 

Race de chevaux de course
Trotteur
Race chevaline originaire de Russie
Race chevaline de haras